Le terme ligne 93 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 93 du tramway de Bruxelles ;
 Ancienne Ligne 93 du tramway de Bruxelles ;
 Ancien service partiel de la ligne 90 de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) groupe du Hainaut réseau de Charleroi.

Voir aussi 
  

93